De 9de editie van de Jaarbeursstedenbeker werd gewonnen door Dinamo Zagreb in de finale tegen Leeds United. Voor het eerst werden de uitdoelpunten belangrijk en werden replays afgeschaft, bij gelijke stand in uitdoelpunt besliste kruis of munt.

Eerste ronde 

 Toulouse, Dundee UTD, Barcelona, Vitória Setúbal, B1909, Lausanne, Hvidovre, KAA Gent, Kilmarnock, Spartak Plovdiv, Benfica, FC Luik, Sparta Praag, West Bromwick, DWS en Leeds waren vrij in de eerste ronde.

Tweede ronde

Derde ronde

Kwartfinale

Halve finale

Finale 

Jaarbeursstedenbeker
Europacupvoetbal 1966/67